W Polsce
 Mirachowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Mirachowo – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Mirachowo – dawna gromada